Amber (Índia), despoblat a l'estat de Rajasthan (l'Índia), antiga ciutat capital de la Rajputana 
 Amber (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Amber (Washington), comunitat no incorporada al comtat de Spokane (Washington, Estats Units)  
 (2933) Amber, asteroide descobert des de l'observatori de Flagstaff (Arizona, Estats Units) el 1983
 Amber Cove, terminal de creuers de la província de Puerto Plata a la República Dominicana